Muezzin () je v islámu služebník mešity, který stojí na ochozu minaretu a svolává věřící k modlitbě.

Muezzin volá tzv. azán (arabsky ). Tak se děje celkem pětkrát denně v sunnitských zemích - před úsvitem, ráno, v poledne, večer a po západu slunce; nebo třikrát denně v šiítských zemích (Irák, Írán). Dnes však již na většinách mešit nejsou muezzini, ale reproduktory, které hlásají výzvu ze záznamu; tato skutečnost je některými muslimskými kruhy často kritizována. Ve velké mešitě v Mekce však stále svolávají muezzini.

Funkce muezzina existuje již od dob Mohameda. Tehdy chodil muezzin ulicemi a svolával lidi k modlitbě po celém městě. Jako první muezzin bývá uváděn Bilal ibn Ribah. Po smrti Mohameda vznikly pokusy nahradit funkci muezzina jiným způsobem (vlajky, trumpety atp.), ale svolávání se ukázalo jako nejúčinnější.

Architektonické úpravy mešit přistavováním minaretů přinesly změnu - slepé muezziny. Lidé se báli narušení soukromí právě z ochozu minaretu, proto se na místo muezzina přijímali zejména nevidomí lidé.

Externí odkazy 
 
 

Islámská terminologie
Profese